

Вакі — село в гміні Костелець Кольського повіту Великопольського воєводства

Вакі — містечко, у східній частині префектури Ямаґуті